Biciklistička utrka Kroz Hrvatsku i Sloveniju bila je međunarodna biciklistička etapna utrka koja je doživjela 50 izdanja. Utrka je bila namijenjena amaterskim vozačima na svim izdanjima osim 1998.

Utrku je utemeljio, prvi hrvatski profesionalni biciklist, Stjepan Ljubić Vojvoda.

Izdanja 

Rang
?.-?. UCI 5
?.-?. UCI 2

Naziv utrke
1937.-?. Kroz Hrvatsku i Sloveniju
?.-?. Kroz Jugoslaviju
?.-?. Kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju

Teritoriji
1937.-'38. Hrvatska i Slovenija
1940. Hrvatska
1947.-?. Hrvatska i Slovenija
?.-?. Hrvatska, Slovenija i Srbija

Kazalo:
* +1/+2 označava da je utrka imala kratke "etape" (prolog)
** Navodi se samo ako se nije radilo o ukupnom pobjedniku.

Zanimljivosti
Tour of Slovenia nekoliko je izdanja prolazio i teritorijem Hrvatske. Prvi puta već 2004.

Unutarnje poveznice  
 Hrvatski biciklistički savez

Vanjske poveznice

Izvori 

Međunarodna biciklistička natjecanja u Hrvatskoj
Međunarodna športska natjecanja u Sloveniji
Svjetska biciklistička natjecanja